Такхли — база Королевских военно-воздушных сил Таиланда в центральном Таиланде, примерно в 240 км к северо-западу от Бангкока в ампхе Такхли, провинции Накхонсаван.

Подразделения 
Такхли является штабом для крыла 4 третьей дивизии Королевских военно-воздушных сил Таиланда. На базе расквартированы следующие эскадры:
 401 эскадра легкой атаки на L-39 Albatros
 402 эскадра разведки на Learjet 35 и IAI 201
 403 боевая эскадра на F-16A/B Fighting Falcon

Аэродром базы Тахли имеет код ИАТА TKH, код ИКАО VTPI. Его единственная взлётно-посадочная полоса имеет номер 18/36 и длину 3000 м.

Примечания

Ссылки 

 Фотографии базы 1972—1974 годов
 www.Takhli RTAFB.org Сайт базы
 Takhli Air Base — APO 96273

Военно-воздушные силы Таиланда
Военные базы Таиланда
Аэродромы Таиланда